Lipposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lipposaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Lipposaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar